Shoot Shoot – singolo degli UFO del 1975
Shoot Shoot – EP degli UFO del 1979
Shoot Shoot/Doctor Doctor – singolo degli UFO del 1979